Bornemisza Géza (1884–1966) posztnagybányai stílusban alkotó festő
Bornemisza Géza (1895–1983) politikus, kereskedelmi, iparügyi, illetve kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter